Tela, superfície esticada, feita de tecido ou outro material, para projeção de imagens ou para a execução de pinturas
Tela mosquiteiro

Localidades

Tela (Atlántida)

Ver também
Lona
Desambiguação